Юрий Войцеховский:
 Войцеховский, Юрий Александрович (1883—1937) — украинский советский государственный деятель, председатель Киевского окружного исполкома и Киевского городского совета (1928—1932), секретарь ВУЦИК (1932—1936).
 Войцеховский, Юрий Львович (1905—1944) — русский общественный деятель, во время Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистами.